Есаково — название населённых пунктов:

Россия 
 Есаково — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Есаково — деревня в Ряжском районе Рязанской области.